Pojan, albániai település Fier megyében 
Pojan, albániai település Korça megyében